Миладин Зорић се може односити на:

 Миладин Зорић Гарача (1920–1945), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије. 
 Миладин Зорић (1974), дизајнер.